Чирешу () — комуна в Румунії, у повіті Бреїла.
 Чирешу () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Чирешу.
 Чирешу () — комуна в Румунії, у повіті Мехедінць.
 Чирешу () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Чирешу.
 Чирешу () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Минзелешть.
 Чирешу () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Кетяска.
 Чирешу () — село в Румунії, у повіті Тіміш. Входить до складу комуни Крічова.
 Чирешу () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Строєшть.